Полков (Полкова) — фамилия:

 Полков, Степан (ум. 1681—1682) — русский дипломат третьей четверти XVII века; дьяк.

 Полкова, Александра Андреевна (1844—1926) — издательница первой городской газеты Екатеринбурга.

См. также 
 Полковая
 Полковое